Albertino Boschetti (+1269)- figlio di Simone e nipote del Vescovo di Modena Alberto; capitano dell'esercito modenese nella battaglia di Olina dove trovò la morte.
Albertino Boschetti (+1325) – figlio di Bartolomeo, castellano di Marano sul Panaro, capitano dei fuoriusciti modenesi nella battaglia di Zappolino dove trovò la morte.
Albertino I Boschetti (XIV secolo) – fece edificare il castello di San Cesario sul Panaro nel 1368
 Albertino II Boschetti (?-1428) – Patrizio di Modena, signore di San Cesario investito dal papa il 26 marzo 1404
 Albertino III Boschetti (XV secolo) – Patrizio di Modena, signore e conte di San Cesario investito da Leonello d'Este il 28 maggio 1446
 Albertino Boschetti (XV secolo) – Conte e patrizio di Modena, al servizio dei Gonzaga
 Albertino IV Boschetti (?-1474) – Patrizio di Modena e conte di San Cesario
 Albertino V Boschetti (1450-1506) – Condottiero e signore di San Cesario
 Albertino VI Boschetti (?-1525) – Signore e conte di San Cesario, al servizio di Guidobaldo da Montefeltro